Ариха — арабское название Иерихона.
 Ариха (Бургос) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос.
 Ариха, Авигдор — израильский и французский живописец, график, книжный оформитель.